Клевис Бега (род. 21 мая в 1984 в г. Люшня, Албания), известный как Кастро Зизо — албанский певец, автор песен, актёр, телеведущий и танцор. Он страстно увлекается астрофизикой.

Бега дебютировал в фильме «Фармакон», сыграв главную роль Бранко, и был удостоен премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке на 85-й церемонии вручения премии «Оскар».

Карьера 
Бега выступал с песнями Maca, Grl Zrbcnk, Pa faj, Dite dites, Silazhi, Kokashta, Papalove и Wawaz. Он хорошо знает электрический подход к музыке, пишет социально значимые слова с сатирическим подтекстом на лирическую мелодию, комбинируя её со своими вокальными данными тенора. Он начал выступления в 2000 году, и начал своё выступление с песни Silazhi.

На счету Клевиса дебют в албанской драме «Фармакон», где он сыграл главную роль Бранко. Эта роль подверглась критике, и он был отправлен на различные проекты, начиная с 2012 года, включая Artan, Pa fan, Black Man and Amnesity. Он один из наиболее известных албанских поющих актёров, чей голос дублировал Губки Боб]в албанской версии мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны. Также он дублировал роли в таких фильмах, как Человек-паук 2, В поисках Немо, Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, Корпорация монстров, Гадкий я, Шрек и Холодное сердце (снеговик Олаф). Также он озвучил пожилого Симбу в албанской версии мультфильма Король Лев.

Зизо на албанском телевидении известен как телеведущий. Он часто участвует в шоу Zone e lire с 2012 года, Top Show Albania с 2010 года и Thurje с 2015 года, где он постоянно дискутирует по новостям Албании и мира. В Thurje повторяются оставшиеся темы астрофизики и философии, которые интересны ему. В 2016 году он принял участие в албанской версии известного реалити-шоу Один в один!, где выступал в образе таких знаменитостей, как Кончита Вурст, Лучо Далла, Азис, Elita 5 и многих других.

Личная жизнь 
Зизо живёт в Тиране со своей женой Эрой и двумя детьми: Данкан (род. 2005) и Ниа (род. 2009). Его сын, Данкан, фигурирует в центре событий выпуска 2014 года Papalove, где Бега выражает ему отцовскую любовь. В 2020 году он сообщил, что у него родился третий ребёнок, мальчик.

Дубляжи

Роли в кино

Роли на телевидении

Примечания

Ссылки 
 Kastro Zizo feat. Tom Gilleron: Silazhi (Spiderman 2)  
 Kastro Zizo — Gjinkalla që dashurohet në 2070  
 Kastro Zizo feat. Ingrit Gjoni & OG: SICK  
 Kastro Zizo: Kokashta 
 Kastro Zizo: Ja ke futë kot, plako. 

Певцы и певицы Албании